Sommaruniversiaden  1987 hölls 8-19 juli 1987 i Zagreb i dåvarande SR Kroatien, Jugoslavien. Tävlande från 111 länder deltog, och över 6 000 individuella idrottare och lagmedlemmar. Slogan var "World of the young for a world of peace!" ("De ungas värld för en värld av fred") och spelens maskot "Zagi" skapades av Nedjeljko Dragić.

Sporter
 Basket
 Fotboll
 Friidrott
 Fäktning
 Gymnastik
 Kanot
 Rodd
 Simhopp
 Simning
 Tennis
 Volleyboll
 Vattenpolo

Medaljtabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Zagreb välkomnar till Sommaruniversiaden av van mecanovic, ordförande för Jugoslaviens olympiska kommitté
 U Beogradu nisu htjeli da Dražen otvori Univerzijadu 

1987 i Jugoslavien
1987
Internationella sportevenemang i Jugoslavien
Sportåret 1987
Sportevenemang i Zagreb
Utbildningsåret 1987
Zagreb under 1900-talet